Giacché ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Giacché (* 1928), italienischer Politiker
 Piergiorgio Giacchè (* 1946), italienischer Anthropologe
 Vladimiro Giacché (* 1963), italienischer Ökonom